Прикалаусские высоты — часть Ставропольской возвышенности, отделённая рекой Калаус.

География 
Прикалаусские высоты — самая протяженная гряда Ставропольской возвышенности, её протяженность с юга на север около 140 километров. Прикалаусские высоты имеют максимальную высоту на юге, где они подходят к главному Кавказскому хребту, и уменьшаются по мере движения на север.
Южная точка — гора Брык (688 м) северо-восточнее районного центра Курсавки.
Северная точка — гора Куцай (302 м) у города Светлограда.
Являются водоразделом между бассейнами рек Калауса и Кумы.

Геологическое строение 
Прикалаусские высоты — дно бывшего Сарматского моря. Они сложены из известняка-ракушечника, песчаников, песка, глины и других горных породы неогена.

Основные возвышенности 
  гора Брык (688 м) (село Султан (Андроповский район));
  гора Главная (675 м) (село Северное (Александровский район));
 гора Моргун (350,8 м) (село Просянка (Петровский район));
 гора Куцай (302 м) (город Светлоград).

Достопримечательности 
Геологические образования у села Александровского, являющиеся памятниками природы:
 скала Лягушка;
 гора Голубиная;
 пещеры Каменные сараи;
 Киселевский (Каменный) курган;
 каменные образования — Столбы.

История названия 
С арабского языка «кала» قلعة переводится как «крепость».

Примечания

Ссылки 

Рельеф Ставропольского края
Возвышенности России